Spíler 1 TV (cunoscut în trecut ca Spíler TV) este un post de televiziune din Ungaria pentru bărbați, lansat pe 13 august 2016.

Istorie 
În ceea ce privește primele noi informații, Premier League ar putea să se difuzeze într-un alt canal (probabil Super TV2, deoarece este obligat să transmită sporturi în format HDTV). Lansarea a început pe 13 august 2016, la ora 13:00, cu meciul între Hull și Leicester City. Din 1 martie 2018 Spíler TV a devenit Spíler 1 TV.

Programe aparținând altor genuri 

 Alaszka, a legvégső határ
 Cápaemberek
 Favágók
 Hegyi emberek
 Jéglovagok
 Újjáépítők

Legături externe